Skeden kan avse

Skeden – ett redskap som oftast används för att äta flytande föda eller annan mat, se sked
Skeden – en avgränsad tidsperiod, se skede